Список синглов № 1 в США в 1990 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки по итогам каждой из недель 1990 года. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).
За 52 недели 1990 года хит-парад возглавляли 26 синглов, один из которых («Another Day in Paradise» певца Фила Коллинза) стартовал на первом месте ещё в декабре 1989 года.

Общие сведения 
 Дольше всех лидировали (по 4 недели на № 1) три песни: «Nothing Compares 2 U» ирландской певицы Шинейд О’Коннор, «Vision of Love» американской певицы Мэрайи Кэри и «Because I Love You (The Postman Song)» певца Stevie B. Песня «Nothing Compares 2 U» в итоге стала третьей песней года, второе место заняла «It Must Have Been Love» шведской группы Roxette, а первое место (№ 1 по суммартным итогам 1990 года) досталось хиту «Hold On» группы Wilson Phillips.
 20 января первое место занял сингл «How Am I Supposed to Live Without You» певца Michael Bolton.
 16 июня первое место занял сингл «It Must Have Been Love» шведской группы Roxette, третий их чарттоппер в карьере.
 4 августа первое место занял дебютный сингл «Vision of Love» американской певицы Мэрайи Кэри, первый её чарттоппер в карьере (всего их 18).
 10 ноября первое место занял сингл «Love Takes Time» американской певицы Мэрайи Кэри, второй её чарттоппер в карьере (всего их 18).

Список синглов № 1

См. также 
 1990 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 
 

 

Чарты Billboard 1990 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 в США 1990 года